

Єрмачиха — селище, Краснощоковський район, Алтайський край
 Єрмачиха — село, Мамонтовський район, Алтайський край